Натуральне число 602
 602 рік до нашої ери
 602 рік нашої ери